Alderson Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alderson Branch (Mill Creak), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Alderson Branch (Winding Gulf), Fluss im Bundesstaat West Virginia